Vostótxnoie (Makàrov), localitat del districte de Makàrov, a la província de Sakhalín, Rússia
 Vostótxnoie (Okhà), localitat del districte d'Okhà, a la província de Sakhalín, Rússia
 Vostótxnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Vostótxnoie (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia